Савіньї́-ан-Сансе́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Орлеана, 55 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 458 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1075,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савіньї-ан-Сансерр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньї-ан-Сансерр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньї-ан-Сансерр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньї-ан-Сансерр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер